Кубок Telekom () — немецкое футбольное состязание, проводимое ежегодно с 2009 года и несколько отличающееся по своим правилам от стандартных состязаний.

Кубок Telekom соревнуется с Суперкубком Германии по футболу и является аналогом Кубка Fuji, проводившегося с 1986 по 1996 год.

Кубок дважды менял название. Сначала он назвался «Кубок T-Home». С 2010 по 2012 год — «Кубок LIGA total!». В 2013 году название изменилось на «Кубок Telecom».

Из-за того, что в 2016 году турнир не проводился, в 2017 году Кубок был разыгран два раза — зимой и летом. В обоих соревнованиях победу одержала мюнхенская Бавария.

Формат турнира 
 Соревнование состоит из 4 матчей — два полуфинала, матч за третье место и финал. Весь турнир длится два дня. Два полуфинала проводятся последовательно друг за другом в один день. На следующий день играется матч за третье место и финал. Хотя в седьмом розыгрыше (2015) решили отойти от этой схемы и провести все матчи в один день (12 июля). 
 До 2015 года каждый матч состоял из двух таймов продолжительностью 30 минут. В 2015 году правила были изменены: на данный момент матч состоит из одного тайма продолжительностью 45 минут. 
 В случае ничейного результата проводится серия пенальти.

История турнира

Кубок T-Home 2009 
Первый кубок был разыгран в Гельзенкирхене.

Кубок LIGA total! 2010 
В 2010 году место проведения не изменилось, то есть Гельзенкирхен снова принял участников розыгрыша.

Кубок LIGA total! 2011 
Розыгрыш кубка LIGA total! в 2011 году состоялся в Майнце.

Кубок LIGA total! 2012 
В 2012 году игры состоялись 4 и 5 августа в Гамбурге на Имтех Арене.

Кубок Telecom 2013 
В 2013 году игры проходили 20 и 21 июля на стадионе Боруссия Парк в Мёнхенгладбахе.

Кубок Telecom 2014 
В 2014 году игры проходили 26 и 27 июля на стадионе Имтех Арена в Гамбурге.

Кубок Telecom 2015 
В 2015 году игры проходили 12 июля на стадионе Боруссия Парк в Мёнхенгладбахе.
{{Round4-with third| RD1=Полуфинал|RD2=Финал|Consol=Третье место

||Боруссия Мёнхенгладбах|0(4)|Гамбург|0(5)||Бавария Мюнхен|1|Аугсбург|2||Гамбург|2|Аугсбург|1
||Боруссия Мёнхенгладбах|0 (4)'|Бавария Мюнхен|0 (3)
}}

 Кубок Telecom 2017 (зима) 
Игры проходили 14 января на стадионе Эсприт Арена в Дюссельдорфе.

 Кубок Telecom 2017 (лето) 
Игры проходили 15 июля на стадионе Боруссия Парк в Мёнхенгладбахе.

 Статистика турнира 
 Клубы 

 Игроки 

 Дополнения 
 В 2008 году проводился неофициальный Суперкубок Германии между «Баварией», взявшей в тот год «дубль», и финалистом кубка, дортмундской «Боруссией». «Боруссия» победила 2:1.
 Кубок Fuji (1987—1996) и Суперкубок DFB (1987—1996) были замещены DFB-Ligapokal, позднее — DFL-Ligapokal. После упразднения DFL-Ligapokal в 2008 году, Суперкубковые матчи были возобновлены как T-Home-Super Cup в 2008 и (Volkswagen Super Cup) в 2009 годах соответственно. В 2010 году кубковые игры обрели название DFL-Supercup''.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

К
К
Товарищеские турниры по футболу